Jan Drewnowski (1896–1978) – polski filozof
 Jan Drewnowski (1908–2000) – polski ekonomista